Javier Hernández Bonett – giornalista ed opinionista sportivo colombiano
 John Bonett – ex calciatore maltese